Pat Byrne ist der Name folgender Personen:

* Pat Byrne (Fußballspieler) (* 1956), irischer Fußballspieler und -trainer
 Pat Byrne (Sänger) (* 1991), irischer Popsänger